Graysville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Graysville (Alabama)
Graysville (Ohio)
Graysville (Tennessee)